Stuko steht für:

 Studienkommission, siehe Kollegialorgan für Studienangelegenheiten
 Studentenkompanie